Курносенко Вікторія Всеволодівна — український художник по гриму.
 Курносенко Микола Юрійович (1975—2014), батальйон «Дніпро-1», учасник російсько-української війни.
Українські прізвища
Прізвища на -енко